una grafia arcaica del latino satira – genere letterario di poesia latina
 Satura – genere teatrale latino
 Satura – raccolta di poesie di Eugenio Montale del 1971
 Satura – album dei Lacrimosa del 1993
 Šatura – città dell'Oblast' di Mosca (Russia)